In 1924/25 werd het vijfde Rijnvoetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. De West-Duitse competities werden gespreid over 1924 tot 1926. Dit seizoen werd enkel de heenronde gespeeld. Aangezien er wel een eindrone was werd de kampioen van de heenronde afgevaardigd naar de eindronde. 

Rheydter SpV 05 werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. In een groepsfase met zeven clubs werd Rheydter SpV vijfde. Vanaf dit seizoen mocht ook de vicekampioen naar de eindronde, deze clubs speelden niet in groepsfase maar in knock-outfase. VfR Köln versloeg eerst 1. Casseler BC Sport 1894 en verloor dan van TuRU 1880 Düsseldorf. 

Nadat de Deutsche Turnerschaft in 1924 besliste dat voetbalclubs en turnclubs gescheiden moesten worden splitste de voetbalafdeling van Alemannia TSV 1847 Aachen zich af als Aachener TuSV Alemannia 1900. 

FC Koblenz 1900 fuseerde met SpV 1902 Ehrenbreitstein tot SC Koblenz 1900/02. 
Dürener FC 03 fuseerde met Dürener SC 1912 tot Dürener SC 03.

Gauliga

Zuidrijn

Westrijn

 Play-off

Finale

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Rijnvoetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1924/25